La Montagne puede referirse a:
 La Montagne, comuna francesa de Alto Saona.
 La Montagne, comuna francesa de Loira Atlántico.
 La Montagne, 11.ª sección comunal de la comuna haitiana de Jacmel.
 La Montagne, 4ª sección comunal de la comuna haitiana de Jean-Rabel.